Humphrey, conde de Buckingham (c. abril de 1381-2 de setiembre de 1399) fue un noble inglés, hijo de Tomás de Woodstock, duque de Gloucester y su esposa Leonor de Bohun. Su padre era el menor de los hijos del rey Eduardo III de Inglaterra.

Recibió el tratamiento de conde de Buckingham desde su nacimiento y tras la muerte de su padre se convirtió en Lord Alto Condestable de Inglaterra y heredó el único título que conservó su padre, conde de Buckingham.

Murió el 2 de septiembre de 1399 víctima de la peste bubónica sin haber contraído matrimonio, siendo sucedido por su hermana Ana de Gloucester.

Ascendencia

Títulos

Referencias 

Nobles de Inglaterra del siglo XIV
Casa de Plantagenet
Fallecidos por peste